Yakovlev — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Яковлев, Геннадий Павлович (род. 1938) — российский ботаник, специалист по бобовым
 Яковлев, Василий Евграфович (1839—1908) — русский зоолог, энтомолог и специалист по промысловым животным